Antonio Dugoni – pittore italiano dell'Ottocento
 Bruno Dugoni – calciatore italiano degli anni 30
 Eugenio Dugoni – parlamentare italiano della I e nella II legislatura
 Graham Dugoni – calciatore statunitense